Хегар () — фамилия. Известные носители:
 Хегар, Альфред (1830—1914) — немецкий гинеколог. Отец Карла Хегара.
 Хегар, Иоганнес (1874—1929) — швейцарско-немецкий виолончелист и музыкальный педагог. Сын Фридриха Хегара.
 Хегар, Фридрих (1841—1927) — швейцарский скрипач, дирижёр и композитор. Брат Эмиля Хегара.
 Хегар, Эмиль (1843—1921) — швейцарский виолончелист и музыкальный педагог. Брат Фридриха Хегара.